Râul Aninoasa se poate referi la:

Râuri din bazine hidrografice diferite 
 Râul Aninoasa, Dâmbovița
 Râul Aninoasa, Olt

Vezi și 
 Aninoasa (dezambiguizare)

Toponime românești